Jméno a příjmení Antonín Janda má více nositelů:

 Antonín Janda-Očko (1892–1960) – český fotbalista
 Antonín Janda (politik) (1909–?) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSS
 Antonín Janda (kněz) (1868–1938), český katolický kněz